Stikine – rzeka w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych
 Stikine – region kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska
 Stikine – terytorium, kolonia brytyjska 1862–1863